Lista das canções presentes nos álbuns da banda norte-americana The Black Eyed Peas (incluídas as canções de álbuns solo dos componentes).



A
 "A8" (Behind the Front, 1998)
 "Ain't It Pretty" (Songs About Girls, 2007)
 "Alive" (The E.N.D., 2009)
 "All That I Got (The Make-Up Song)" (The Dutchess, 2006)
 "Another Weekend" (The E.N.D. Deluxe Edition, 2009)
 "Anxiety" (Elephunk, 2003)
 "Audio Delite at Low Fidelity" (Monkey Business, 2005)

B
 "Baby love" (Nicole Scherzing feat. will.i.am) 
 "Bailamos" (Poseidon The Movie Soundtrack, 2006)
 "Barracuda" (The Dutchess Deluxe, 2008)
 "B Boyz" (Must B 21, 2003)
 "Ba Bump" (Monkey Business, 2005)
 "Ba Bump (Remix)" (Renegotiations: The Remixes, 2006)
 "Be Free" (Behind the Front, 1998)
 "Bebot" (Monkey Business, 2005)
 "BEP Empire" (Bridging the Gap, 2000)
 "Big Girls Don't Cry" (The Dutchess, 2006)
"Boom Boom Pow"( The E.N.D 2009)
 "Bomb Bomb" (Must B 21, 2003)
 "Bomb Bomb (interlude)" (Must B 21, 2003)
 "Bridging the Gaps" (Bridging the Gap, 2000)
 "Boom Boom Pow" (The E.N.D, 2009)

C
 "Cali to New York" (Bridging the Gap, 2000)
 "Clap Your Hands" (Behind the Front, 1998)
 "Close to You" (The Dutchess edição do iTunes, 2006)
 "Clumsy" (The Dutchess, 2006)
 "Communication" (Behind the Front, 1998)
 "Control Tower" (Lost Change, 2001)

D
 "Damn Damn Damn" (Songs About Girls, 2007)
 "Dynamite Interlude" (Songs About Girls, 2007)
 "Disco Club" (Monkey Business, 2005)
 "Disco Club (Remix)" (Renegotiations: The Remixes, 2006)
 "Do it like this" (The beggining, 2010)
 "Do What You Want" (Monkey Business - edição da Irlanda e Reino Unido, 2005)
 "Don't Bring Me Down" (The E.N.D Deluxe Edition, 2009)
 "Don't Lie" (Monkey Business, 2005)
 "Don't Phunk Around" (The E.N.D Deluxe Edition, 2009)
 "Don't Phunk With My Heart" (Monkey Business, 2005)
 "Don't Stop the Party" (The beggining, 2010)
 "Duet" (Behind the Front, 1998)
 "Dum Diddly" (Monkey Business, 2005)

E
 "Electric City" (The E.N.D, 2009)
 "Em Ay Double Dee" (Lost Change, 2001)
 "Ev Rebahdee" (Lost Change, 2001)
 "Everything Wonderful (The Beginning Super Deluxe Edition, 2010)

F
 "Fallin' Up" (Behind the Front, 1998)
 "Fantastic" (Songs About Girls, 2007)
 "Fashion Beats ( The Beginning, 2010)
 "Feel It" (Monkey Business, 2005)
 "Feel It (Remix)" (Renegotiations: The Remixes, 2006)
 "Fergalicious" (The Dutchess, 2006)
 "Finally" (The Dutchess, 2006)
 "Fly Away" (Elephunk, 2003)
 "Fly Girl" (Songs About Girls, 2007)

G
 "Get Original" (Bridging the Gap, 2000)
 "Get Your Hands Up" (The Dutchess, 2006)
 "Get Your Money" (Songs About Girls, 2007)
 "Glamorous" (The Dutchess, 2006)
 "Go Go" (Bridging the Gap, 2000)
 "Go!" (Must B 21, 2003)
 "Go! (interlude)" (Must B 21, 2003)
 "Gone Going" (Monkey Business, 2005)

H
 "Hands Up" (Elephunk, 2003)
 "Head Bobs" (Behind the Front, 1998)
 "Heartbreaker" (Songs About Girls, 2007)
 "Here I Come" (The Dutchess, 2006)
 "Here to Party" (Must B 21, 2003)
 "Hey Mama" (Elephunk, 2003)
 "Hooda Hella U" (Lost Change, 2001)
 "Hot" (Bridging the Gap, 2000)

I
 "I Am" (Lost Change, 2001)
 "I Got It From My Mama" (Songs About Girls, 2007)
 "I Gotta Feeling" (The E.N.D, 2009)
 "I'm Ready" (Must B 21, 2003)
 "Imma Be" (The E.N.D, 2009)
 "Impatient" (Songs About Girls, 2007)
 "Invisible" (Songs About Girls, 2007)
 "If You Didn't Know" (Lost Change, 2001)
 "If You Want Love" (Monkey Business - edição do Japão, 2005)
 "It's Okay" (Must B 21, 2003)
 "It's Okay (interlude)" (Must B 21, 2003)

J
 "Joints & Jam" (Behind the Front, 1998)
 "Just Can't Get Enough" (The Beginning, 2011)

K
 "Karma" (Behind the Front, 1998)

L
 "La Paga" (Elephunk - edição da América Latina, 2003)
 "Labels or Love" (The Dutchess Deluxe, 2008)
 "Labor Day (It's a Holiday)" (Elephunk, 2003)
 "Latin Girls" (Elephunk, 2003)
 "Lay Me Down" (Lost Change, 2001)
 "Let The Beat Rock" (Invasion Of Boom Boom Pow - Megamix EP, 2009) 
 "Let's Get Retarded" (Elephunk, 2004)
 "Let's Get Re-Started" (The E.N.D Deluxe Edition, 2009)
 "Let's Get It Started" (Elephunk - edição dos EUA, 2004)
 "Light up the night" (The beginning, 2010)
 "Like That" (Monkey Business, 2005)
 "Lil' Lil'" (Bridging the Gap, 2000)
 "London Bridge" (The Dutchess, 2006)
 "Losing My Ground" (The Dutchess, 2006)
 "Lost Change" (Lost Change, 2001)
 "Lost Change in D Mirror" (Lost Change, 2001)
 "Lost Change in E Mirror" (Lost Change, 2001)
 "Love Don't Wait" (Behind the Front, 1998)
 "Love You Long Time" (The Beginning,2010)

M
 "Magic" (Bridging the Gap, 2000)
 "Make It Funky" (Songs About Girls, 2007)
 "Make Them Hear You" (Monkey Business - edição do Japão, 2005)
 "Mama Mia" (Songs About Girls, 2007)
 "Mare" (The E.N.D Deluxe Edition, 2009)
 "Mary Jane Shoes" (The Dutchess, 2006)
 "Mas Que Nada" (Timeless, 2006)
 "Mash Out" (Must B 21, 2003)
 "Maybe We Can Take a Ride" (The Dutchess, 2006)
 "Meet Me Halfway" (The E.N.D, 2009)
 "Missing You" (The E.N.D, 2009)
 "Money" (Lost Change, 2001)
 "Movement" (Behind the Front, 1998)
 "My Humps" (Monkey Business, 2005)
 "My Humps, Part II" (The E.N.D., 2008)
 "My Style" (Monkey Business, 2005)
 "My Style (Remix)" (Renegotiations: The Remixes, 2006)

N
 "Nahh Mean" (Must B 21, 2003)
 "Now Generation" (The E.N.D, 2009)

O
 "One More Chance" (Songs About Girls, 2007)
 "On My Own" (Bridging the Gap, 2000)
 "One Tribe" (The E.N.D., 2009)
 "Out of My Head" (The E.N.D, 2009)
 "Over" (Songs About Girls, 2007)
 "Own It" (The Beginning Deluxe Edition, 2010)

P
 "Paradise" (The Dutchess - edição do iTunes, 2006)
 "Party All The Time" (The E.N.D., 2009)
 "Party People" (The Dutchess Deluxe, 2008)
 "Pedestal" (The Dutchess, 2006)
 "Phenomenon" (The Beginning Super Deluxe Edition, 2010)
 "Pick It Up" (The Dutchess +3, 2007)
 "Play It Loud" (The Beginning, 2010)
 "Positivity" (Behind the Front, 1998)
 "Possessiones" (Lost Change, 2001)
 "Pump It" (Monkey Business, 2005)
 "Pump It Harder" (The E.N.D. Deluxe Edition, 2009)

Q
 "¿Que Dices?"(Behind the Front)

R
 "Rap Song" (Bridging the Gap, 2000)
 "Release" (Bridging the Gap, 2000)
 "Request + Line" (Bridging the Gap, 2000)
 "Ride Ride" (Must B 21, 2003)
 "Ring-a-Ling" (The E.N.D, 2009)
 "Rockin to The Beat" (The E.N.D, 2009)
 "Rock My Shit" (Elephunk - edição do Reino Unido, 2003)
 "Rock That Body" (The E.N.D, 2009)

S
 "S.O.S. (Mother Nature)" (Songs About Girls, 2007)
 "Say Goodbye" (Behind the Front, 1998)
 "Sexy" (Elephunk, 2003)
 "She's A Star" (Songs About Girls, 2007)
 "Showdown" (The E.N.D., 2009)
 "Shut Up" (Elephunk, 2003)
 "Shut The Phunk Up" (The E.N.D. Deluxe Edition, 2009)
 "Simple Little Melody" (The E.N.D. Deluxe Edition, 2009)
 "Smells Like Funk" (Elephunk, 2003)
 "Someday" (The Beginning, 2010)
 "Spending Money" (Songs About Girls, 2007)
 "Sumthin' Special" (Must B 21, 2003)
 "Sumthin' Special (interlude)" (Must B 21, 2003)
 "Swing By My Way" (Must B 21, 2003)

T
 "Tai Arrive" (Lost Change, 2001)
 "Take It" (Must B 21, 2003)
 "Take It Off ( The Beginning Super Deluxe Edition,2010)
 "Tell Your Mama Come" (Bridging the Gap, 2000)
 "That's The Joint" (The E.N.D Deluxe Edition, 2009)
 "The Apl Song" (Elephunk, 2003)
 "The Best One Yet (The Boy) (The Beginning, 2010)
 "The Boogie That Be" (Elephunk, 2003)
 "The Coming" (The Beginning Deluxe Edition,2010)
 "The Donque Song" (Songs About Girls, 2007)
 "The Elephunk Theme" (Elephunk - edição da Alemanha, 2003)
 "The Situation" (The Beginning Deluxe Edition, 2010)
 "They Don't Want Music" (Monkey Business, 2005)
 "They Don't Want Music (Remix)" (Renegotiations: The Remixes, 2006)
 "Third Eyed" (Elephunk - edição do Reino Unido, 2003)
 "The Way u Make Me Feel" (Behind the Front, 1998)
 "The Time (The Dirty Bit) ( The Beginning, 2010)

U
 "Union" (Monkey Business, 2005)

V
 "Velvet" (The Dutchess, 2006)
 "Voodoo Doll" (The Dutchess, 2006)

W
 "Wake Up" (The Dutchess - edição do Reino Unido e Austrália, 2006)
 "Way U Make Me Feel" (Behind the Front, 1998)
 "We Got Chu" (Must B 21, 2003)
 "Weekends" (Bridging the Gap, 2000)
 "What It Is" (Behind the Front, 1998)
 "What's Going Down" (Elephunk - edição do Reino Unido, 2003)
 "Whenever" (The Beginning,2010)
 "Where is the Love?" (Elephunk, 2003)
 "Where Ya Wanna Go" (The E.N.D Deluxe Edition, 2009)
 "Won't Let You Fall" (Poseidon The Movie Soundtrack, 2006)
 "Worriors" (Lost Change, 2001)

Y
 "Yadda Yadda" (Lost Change, 2001)
 "You Girl"    (Taboo, 2008) 

Cancoes
Black Eyed Peas